Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Анастасія Павлюченкова.

Джоанна Конта виграла титул, у фіналі перемігши Агнешку Радванську з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw

Примітки 

2017 у тенісі
Apia International Sydney 2017